Indra peut désigner :
 Une divinité de l'hindouisme : Indra ;
 Une chanteuse suédoise née en 1967 : Indra (chanteuse),
 Indra, son cinquième album ;
 Un personnage de la série de comics X-Men : Indra (comics) ;
 Une entreprise espagnole de télécommunications et d'électronique : Indra Sistemas ;
 Un groupe compositeur de psytrance ;
 Une expérience de physique située à Caen : INDRA (expérience).
 Indra, film indien (Tollywood) de Bezawada Gopal sorti en 2002.

Prénom indien
Prénom indonésien